Ferchar oder Ferchard  ist der Name folgender Personen:

 Ferchar I. (Ferchar mac Connad; * vor 636, † um 651), von 642 bis 650 König des irisch-schottischen Reiches Dalriada
 Ferchar II. (Ferchar Fota – deutsch: Ferchar der Lange, Ferchar Mac Feradaig; * um 628 (?), † 697), von 695 bis 697 König des Clans Loarn
 Ferchar, 1. Earl of Ross (Ferchar mac in tSagairt; * um 1190, † 1251), schottischer Adeliger
 Ferchard, 2. Earl of Strathearn (Ferteth, Ferquhard; * vor 1130, † 1171), schottischer Adeliger